

Geografia 
 Cavalier – frazione di Gorgo al Monticano (TV)
 Cavalier – città situata nel Dakota del Nord (USA)

Personaggi 
 Cavalier – personaggio dei fumetti DC Comics
 Cavalier – personaggio dei fumetti Nedor Comics

Persone 
 Alain Cavalier, vero nome Alain Fraissé – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia svizzero
 Cavalier d'Arpino, vero nome Giuseppe Cesari – pittore italiano del XVI secolo
 Cavalier Perugino, vero nome Gian Domenico Cerrini – pittore italiano

Altro 
 Cavalier King Charles Spaniel – razza canina di origine inglese
 Vauxhall Cavalier – nome con cui sono state commercializzate nel Regno Unito sia l'Opel Ascona che l'Opel Vectra
 Cavalier – carro armato britannico
 Cleveland Cavaliers – una delle squadre di pallacanestro della National Basketball Association
 Cavalier o Cavaliere – termine che indicava un appartenente alla fazione realista durante la rivoluzione inglese

Pagine correlate 
 Cavaliere (disambigua)